Wardak steht für:

 Wardak, eine afghanische Provinz

Wardak ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Rahim Wardak (* 1940), afghanischen Politiker
 Ahmed Wardak (* 1988), deutscher Cricketspieler
 Kazimierz Wardak (1947–2020), polnischer Mittelstreckenläufer
 Masuma Esmati-Wardak (* 1930), afghanische Politikerin und Schriftstellerin